

Делфос — місто, штат Айова
 Делфос — місто, штат Канзас
 Делфос — місто, штат Огайо